Николай Лукич Юшунев (настоящая фамилия - Лукин) (3 декабря 1895, Яншихово-Норваши, Цивильский уезд, Казанская губерния — 31 августа 1942, в районе Сталинграда) — чувашский государственный деятель, председатель ЦИК Чувашской АССР (сентябрь 1927—март 1929). Участник трëх войн.

Биография 
В 1911 году поступил на учёбу в Симбирскую чувашскую учительскую школу, которую окончил в 1916 г.

В том же году призван на службу в русской императорской армии. Участник Первой мировой войны. Младший унтер-офицер. С 1918 служил в РККА. В октябре 1918 вступил в РКП(б).

В 1918–1920 — военный комиссар и комиссар продовольствия Цивильского уезда, первый председатель уездного комитета комсомола.

Участник гражданской войны. Весной 1920 добровольцем ушёл на фронт, командовал ротой и батальоном.

После окончания гражданской войны — преподаватель дивизионной школы младшего комсостава.

В 1923–1925 — заведовал Яншихово-Норвашской школой (Чувашская трудовая коммуна), затем был заведующим отделом народного образования. Избран секретарем Цивильского уездного комитета РКП(б), в 1926–27 — председатель исполкома Чебоксарского уездного совета.

С сентября 1927 по март 1929 — председатель Центрального исполнительного комитета Чувашской АССР.

В 1929–1931 — глава Представительства Чувашской АССР при Всероссийского центрального исполнительного комитета. Позже в 1931–1933 работал инструктором в Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета.

С октября 1933 по январь 1935 — начальник политотдела Туринской МТС, до февраля 1937 — первый секретарь Туринского райкома ВКП(б) Уральской области.

В феврале 1937 отозван в Чебоксары на должность заместителя уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР.

В начале 1938 был обвинён в поддержке «буржуазных националистов», исключён из партии. Выехал из Чувашии. Работал учителем в Челябинской области, затем в г. Саратове.

Участник Великой Отечественной войны. Летом 1942 добровольцем ушёл на фронт. В действующей армии участвовал в обороне Сталинграда.

В том же году погиб в бою под Сталинградом.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898-1991 

Политики Чувашии
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Председатели ЦИК автономных республик СССР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Исключённые из КПСС